A brüsszeli 97-es jelzésű villamos, ami 2007. július 2-án indult el, a Louise/Louiza és a Dieweg megállók között közlekedik, érintve Uccle északi részét, Forest és Saint-Gilles központját, ahogyan a régi 18-as villamos tette.

Története 
2007. július 2-án indították el, akkor még a Stalle (P)-t, a régi 91-es villamos végállomását használta, majd később a -as és -es villamosok összevonásaként a Diewegre került át a végállomása.

Állomásai

Üzemidő 

A 97-es villamost a STIB üzemelteti. Egész nap közlekedik a vonal teljes hosszán 5.20-tól 1 óráig.

Fordítás

Források 

97